szyszkowce – jaszczurki z rodzaju Cordylus lub ogólnie o przedstawicielach rodziny szyszkowcowatych (Cordylidae)
 szyszkowce (Strobilomyces sp.) – grzyby z rodziny borowikowatych (Boletaceae);
 Szyszkowce – miejscowość na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim
 Szyszkowce – miejscowość na Ukrainie w obwodzie lwowskim.

Zobacz też: szyszkowiec, Szyszkiwci